Skälbystenen kan syfta på någon av följande runstenar:

 Skälbystenen – i Skälby (Lövstalund) i Grödinge socken, Botkyrka kommun, se Södermanlands runinskrifter 296
Skälbystenen –  i Skälby i Hammarby socken, Upplands Väsby kommun, se Upplands runinskrifter 279